Фортуний е етаж от геоложкия период камбрий, който бележи началото на фанерозой, палеозой и камбрий. Това е първият от двата етапа на терановий. Основата му се дефинира като първата поява на изкопаемите Treptichnus pedum преди 541 ± 1 милиона години. Върхът (края) на фортуний, който е и основа на етаж 2 на камбрий не е бил официално определен, но съответства на появата на вид от Archaeocyatha или „древни чаши“ преди около 529 милиона години.

Името фортуний е дадено от част от полуостров Бурин, село Фортуна близо до GSSP (Global Boundary Stratotype Section and Point)и Фортуна Бей.

Източници 

Камбрий